Агвакалијенте има више значења:
  Агвакалијенте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агвакалијенте (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику